El duque Juan II de Baviera-Múnich (1341-1397), (en alemán: Johann II, Herzog von Bayern-München), desde 1375 duque de Baviera-Múnich. Era el tercer hijo de Esteban II e Isabel de Sicilia.

Familia
Sus abuelos maternos fueron Federico III de Sicilia y Leonor de Anjou. Sus padres fueron Carlos II de Nápoles y María Árpad de Hungría.

María era una hija de Esteban V de Hungría y su esposa, la reina Isabel, quien era hija de Zayhan de Kuni, un jefe cumano y había sido pagana antes de su matrimonio.

Esteban V era un hijo de Béla IV de Hungría y María Laskarina. María Laskarina era una hija de Teodoro I Láscaris y Ana Comnena Angelina. Ana era hija del emperador de Oriente Alejo III y Eufrósine Ducaina.

Duque de Baviera
De 1375 a 1392 JUan gobernó en Baviera-Landshut con sus hermanos Esteban III y Federico. En 1385 Juan II y su esposa heredaron un tercio de Condado de Gorizia con Lienz, pero ya en 1392 vendió su parte a los Habsburgo. En 1392 Juan ínició una nueva partición de Baviera desde que rechazó financiar las aventuras italianas de sus hermanos quienes estaban ambos casados con hijas de Bernabò Visconti pero también la cara corte de Esteban. El ducado de Baviera-Landshut fue entonces reducido pues se crearon Baviera-Ingolstadt y Baviera-Múnich. Federico conservó Baviera-Landshut mientras Esteban recibió Baviera-Ingolstadt que pronto trató como una desventaja. Por lo tanto, Juan gobernó Baviera-Múnich durante tres años solo, hasta 1395, luego compartió su poder con Esteban después de un conflicto armado entre los dos hermanos.

A Juan II le sucedieron sus hijos Ernesto y Guillermo III quien finalmente consiguió reforzar su gobierno único sobre Baviera-Múnich contra Esteban III. Juan está enterrado en la Catedral de Nuestra Señora de Múnich.

Matrimonio e hijos 
Se casó en 1372 con Catalina de Gorizia, una hija del conde Meinhard VI de Gorizia y Catalina de Pfannberg. Sus hijos fueron:
Ernesto I de Baviera-Múnich (1373–2 de julio de 1438, Múnich).
Guillermo III de Baviera-Múnich (1375, Munich–1435, Múnich).
Sofía de Baviera (1376–26 de septiembre de 1425, Presburgo), se casó en Praga el 2 de mayo de 1389 con el rey Wenceslao.
También tuvo un hijo ilegítimo, Johann Grünwalder (1393–1452), quien fue cardenal y obispo de Frisinga.

Antepasados 

Duques de Baviera del siglo XIV de la dinastía Wittelsbach
Nacidos en Múnich
Fallecidos en Landshut